Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale de Tous-les-Saints en référence à la fête de Tous les Saints :
 en Argentine :
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Santa Fe ;
 au Canada :
 la  d’Edmonton,
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Halifax ;
 en Chine :
 la  de Hong Kong ;
 en Égypte :
 la  du Caire ;
 aux États-Unis :
 la  d’Albany,
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Charlotte-Amélie aux Îles Vierges,
 l’ de Chicago,
 la  de Milwaukee ;
 au Royaume-Uni :
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Derby,
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Camden Town à Londres,
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Wakefield ;
 en Russie :
 la cathédrale de Tous-les-Saints de Toula.

Voir aussi 
 Liste des cathédrales

TousLesSaints
~